

Patronyme 
Kellerman est un nom de famille notamment porté par :
 Annette Kellermann (1886-1975), nageuse et actrice australienne ;
 Ivy Kellerman Reed (1877-1968), linguiste américaine ;
 Jonathan Kellerman (né en 1949), écrivain américain ;
 Faye Kellerman (née en 1952), écrivain américain, femme de Jonathan ;
 Jesse Kellerman (né en 1978), écrivain américain, fils de Jonathan et Faye ;
 Martin Kellerman (né en 1973), auteur de bande dessinée suédois ;
 Sally Kellerman (1937-2022), actrice américaine.

Dans la fiction 
 Paul Kellerman, personnage fictif de la série télévisée Prison Break ;

Voir aussi 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif
Homonymie de patronyme